Monléon steht für:
 Monleón (Salamanca), zentralspanische Gemeinde
 Albert-Marie de Monléon (1937–2019), französischer Ordensgeistlicher, Bischof von Meaux